

Населені пункти та їхні частини
 Секеркі — село в гміні Дорогочин Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Секеркі — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Секеркі — село в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Секеркі — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки